Zum elften Mal wurde 1991 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Havanna zwischen dem 4. und 13. August 1991 statt.

Acht Mannschaften nahmen daran teil. Die USA konnten erstmals das Turnier gewinnen, einerseits lag es daran, dass man mit den Teilnehmern der sehr erfolgreichen U-20-Weltmeisterschaft (1989), einschließlich Brad Friedel, Joe-Max Moore, Steve Snow, Cobi Jones und Claudio Reyna antrat, andererseits hatten die starken südamerikanischen Teams das Turnier boykottiert.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1991
Fussball
Fußballveranstaltung 1991